Starbuck steht für:

 Starbuck (Film), eine Komödie aus dem Jahr 2011
 Starbucks, eine Kaffeehaus-Kette
 Hanoverhill Starbuck, einen kanadischen Zuchtbullen
 den Decknamen von Holger Meins innerhalb der Rote Armee Fraktion
 eine literarische Figur, nämlich den Steuermann der Pequod in Herman Melvilles Roman Moby-Dick
 den Namen einer Figur in der Serie Kampfstern Galactica/Battlestar Galactica

geographischer Objekte:
 Starbuck (Minnesota), Ort in den USA
 Starbuck (Washington), Town im US-Bundesstaat Washington
 Starbuck (Insel), eine zu Kiribati gehörende Insel
 Starbuck Cirque, Bergkessel in der Ross Dependency, Antarktika
 Starbuck Crater, Vulkankrater im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Starbuck-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Starbuck Peak, Berg auf Südgeorgien im Südatlantik

Starbuck ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Starbuck (1841–1925), US-amerikanischer Historiker
 Edwin Diller Starbuck (1866–1947), amerikanischer Psychologe
 JoJo Starbuck (* 1951), US-amerikanische Eiskunstläuferin
 Obed Starbuck (1797–1882), US-amerikanischer Walfänger und Entdecker